O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará (CMCB) é um colégio militar mantido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Está situado na cidade de Fortaleza. A denominação oficial do colégio é Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz em homenagem à primeira escritora a entrar na ABL.

Histórico 
Criado com o fito de atender as demandas escolares dos filhos de bombeiros, teve como primeiro Comandante-Diretor o Senhor Coronel QOBM Antônio Ésio Almeida Silva. Funcionou no seu primeiro ano com 18 turmas, nos turnos manhã e tarde, atendendo a todas as séries da escolaridade regular.

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Raquel de Queiroz (CMCB) comemorou, com muita honra e brilhantismo, no dia 13 de abril de 2018, 20 anos de existência.

Ao longo de seus 20 anos, o Colégio se fez presente em vários pódios quanto aos resultados educacionais nas esferas estadual e federal, estando regularmente em destaque nas avaliações de larga escala promovidas pelo Estado e pelo Ministério da Educação, como o Sistema Permanente de Avaliação da Educação no Ceará (SPAECE), onde em 2017 conseguiu a média superior aos CREDES e Escolas Públicas do Estado, além da Prova Brasil.

Pelos resultados apresentados inicialmente e da grande procura pela população, como reflexo que o Colégio representa um referencial para os indicadores educacionais do Estado, o Governo resolveu agregá-lo à SEDUC, fazendo-o, assim, partícipe do rol das Escolas Estaduais, por meio da Lei Estadual Nº 12.999, de 14 de janeiro de 2.000.

Atualmente o CMCB tem como seu Comandante-Diretor o Tenente Coronel QOBM Francisco Albert Einstein Lima Arrruda , acompanhado por uma valorosa equipe de Militares e civis que compõe a estrutura de gestão da Escola totalizando aproximadamente 70 (setenta) profissionais, além de Professores Militares da Corporação e Professores da SEDUC, contando com 1.125 alunos, distribuídos do 1° ano do Ensino Fundamental 1 ao 3º ano do Ensino Médio, nos turnos manhã e tarde. Funcionando também no turno da noite o EJA (Ensino de Jovens e Adultos) para os alunos fora de suas respectivas faixas.

Além dos objetivos educacionais previstos na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o CMCB, tem como objetivo preparar os discentes como formadores de opiniões, ousados, empreendedores, participativos, respeitosos dos direitos humanos, solidários e construtores de uma sociedade justa, humana e fraterna, inspirada nos princípios morais e éticos que presidem as relações sociais nas nações livres e civilizadas.

Em 2017, os destaques permanecem e foram ampliados nas várias olimpíadas estaduais e federais das quais os alunos participam anualmente (Olimpíada Canguru, Olimpíada Brasileira de Geografia, Olimpíada Brasileira de Física na Escola Pública, Olimpíada Brasileira de Matemática na Escola Pública, acumulando conquistas de várias medalhas de ouro, prata, bronze e menções honrosas totalizando, 67 (sessenta e sete) medalhas sendo: 15 (quinze) de ouro, 09 (nove) de prata e 43 (quarenta e três) de bronze, além de 6 (seis) menções honrosas, 1º lugar de Redação no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, além de resultado alvissareiros no Esporte por meio do Campeonato Brasileiro de Judô, Copa Bushikan GSU Jiu-jitsu / Judô e Convocação de 04 alunas para a Seleção Cearense de Handebol. Também fomos destaque como 3o lugar Geral no Concurso de Redação da Marinha do Brasil “Operação Cisne Branco” e 1o lugar Geral no Concurso de Redação da Secretaria de Finanças de Fortaleza e Aluna Alice Santos Mesquita da Silva, do 7º ano do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, foi uma das três vencedoras do Concurso de Astronomia para Estudantes promovido este ano pelo Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), no nível Fundamental II. Ao propor que o Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR), telescópio de 4,1 metros de abertura localizado no Chile, fotografasse a Nebulosa de Ampulheta, Maria Alice teve sua redação selecionada entre os destaques da competição, algo inédito entre estudantes do Ceará e do Norte e Nordeste do Brasil.

Como principais parceiros destacamos a Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, a Secretaria da Educação Básica do Estado (SEDUC), que tem provido de praticamente todas as necessidades materiais e de pessoal, o Colégio Farias Brito, que nos fornece material didático complementar para o 3º ano do ensino médio e mais recentemente foi retomado o convênio com o Colégio Master para cursos preparatórios, além do Curso de línguas estrangeiras Wyzard.

Além dessas parcerias, o CMCB possui como principais projetos o PJF (Programa Jovem do Futuro) – O que torna o 3º ano do Ensino Médio em tempo integral, patrocinado pelo Instituto Unibanco juntamente com verba do Governo Federal e Estadual, projeto este que contempla apenas 9 (nove) Estados brasileiros; o PRO-CMCB-500, projeto que, por meio de várias ações de caráter pedagógico, visa a colocar o Colégio, no prazo de até o ano 2020, entre as quinhentas melhores escolas do Brasil e o Projeto Leitor do Futuro, voltado para os alunos do Fundamental 1 que objetiva o incentivo à leitura de obras literárias nacionais. Como bem asseverou o poeta Castro Alves, “Não cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão.”; Enem não tira Férias e a implementação do CPEM - Curso Preparatório para Escolas Militares e Aulas de Campo na Região do Maciço do Baturité.

Neste ano, como atividades extracurriculares e de perfeita filantropia e cidadania, abraçamos a campanha Mc Dia Feliz e Doe Vida, capitaneada pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, o Delegado da Policia Federal, André Costa, bem como seus desdobramentos além da venda recorde de tickets do Mc Lanche, foram arrecadados 300 brinquedos e uma tonelada de alimentos em prol da Associação Peter Pan. Do mesmo modo, aderimos a Campanha de alimentos em Prol da Santa Casa de Misericórdia, alcançando a relevante marca de duas toneladas de alimentos, além de roupas e kits de higiene pessoal.

Ainda no viés solidário, este ano foi realizado uma campanha de doação de sangue em prol do banco de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará – Hemoce com a arrecadação de 100 bolsas de sangue, coletadas dos alunos e corpo gestor do CMCB.

Nascido e criado dentro de uma Instituição Militar, o CMCB tem dado nítido e insofismável exemplo de que a farda e o livro - caserna e escola - caminham juntos, em harmonia, parceria e irmandade.

Os indicadores educacionais brasileiros estão aí a comprovar. Em matéria de educação, não lhe há tarefa impossível. Movido a desafios, sua glória é formar verdadeiros cidadãos, vocacionados a bem servir sua Pátria e a justa sociedade que a compõe.

Ver também
Colégios Militares do Brasil (Federais)
Aluno do CMCB aprovado no ITA http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/aluno-de-escola-publica-e-aprovado-no-ita-1.172043

Ligações externas
Página do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará

Instituições de ensino fundamental do Ceará
Instituições de ensino médio do Ceará
Instituições de ensino de Fortaleza
Escolas militares do Brasil